Edom (visoravan)
 Edomsko Kraljevstvo
 Edomiti (Edomci,Edomićani, Idumejci), biblijski narod
 Edomitski jezik
 Edom (Teksas)